Эльдад (Eldad) — еврейская фамилия. Известные носители:
 Эльдад, Арье (род. 1950) — израильский врач и политический деятель.
 Эльдад, Исраэль (1910—1996) — руководитель подпольной еврейской организации Лехи, израильский философ и историк.

См. также 
 Элдад (имя)
 Элдад га-Дани (значения)